Eduardo Serra (1943-), est un directeur de la photographie portugais
 Eduardo Serra Rexach (1946-), est un homme politique et un entrepreneur espagnol